Il doppio del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Laura Golarsa e Magdalena Maleeva che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Laura Garrone per walkover.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (finale)
 Helen Kelesi /  Andrea Strnadová (semifinali)

 Laura Golarsa /  Magdalena Maleeva (campionesse)
 Ivana Jankovska /  Eva Melicharová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 1991